Baraniec ist der Name von vier Ortschaften in Polen:
 Baraniec, ein Dorf im Powiat Ciechanowski der Woiwodschaft Masowien; siehe Gemeinde Ojrzeń (Powiat Ciechanowski)
 Baraniec, ein Dorf im Powiat Makowski der Woiwodschaft Masowien; siehe Gemeinde Karniewo (Powiat Makowski)
 Baraniec, eine Siedlung in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Landgemeinde Golub-Dobrzyń
 Baraniec, eine Siedlung in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gemeinde Pyzdry

Baraniec ist eine polnische Bezeichnung für Rundhöcker und der Name der Berge:
 Baraniec (Berg) (dt. Schafberg), ein 723 m hoher Berg der Góry Kaczawskie (Bober-Katzbach-Gebirge)
 Baraniec, der 2185 m hohe Baranec im slowakischen Teil der Westtatra